Onderdistrict in Indonesië
 Muncar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Muncar (Gemawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Muncar (Susukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java